

Persone
San Liberato (...–269) – martire italiano, noto anche come Liberale
Liberato da Cartagine – storico bizantino
Liberato da Loro (XIII secolo–1231 circa) – francescano italiano, beato della Chiesa cattolica
Liberato da Rieti, detto anche Liberato di Benedetto (circa 1404-1407–prima del 1465) – pittore italiano
Liberato – cantante italiano

Ingra de Souza Liberato, nome anagrafico di Ingra Lyberato (1966) – attrice brasiliana di origini italiane
Liana Liberato (1995) – attrice statunitense
Marrony da Silva Liberato (1999) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante

Altro
Liberato – nome proprio di persona italiano maschile
 Liberato – album di Liberato del 2019

Pagine correlate
Liberati
Liberata
San Liberato (disambigua)